Adrián Chávez Ortíz (Cidade do México, 27 de junho de 1962) é um ex-futebolista mexicano. Foi o terceiro goleiro de La Tri na Copa de 1994.

Em nível clubístico, Chávez jogou entre 1982 e 2000, por Necaxa, León, América, Atlante, Celaya, Cruz Azul e Pumas UNAM, onde parou de atuar, aos 37 anos.

Esse goleiro foi substituído pelo técnico e jogador Carlos Roberto Falcão como centro-avante, já que esse estava sem opções para a posição, e o jogo estava empatado em 0x0. Falcão mandou o goleiro aquecer, ele entrou e quando uma bola foi lançada na área adversária, todos ficaram espantados ao ver o goleiro jogando no ataque, e ela entrou direto para o gol. Assim, o time treinado por Facão, América do México, venceu.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas do México
Goleiros do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994